Ernesto Grassi – filosofo italiano
Ernesto Grassi – regista e sceneggiatore italiano